Rochebonne peut faire référence à :
 Rochebonne : un quartier de Saint-Malo ;
 Rochebonne : zone de météorologie marine des bulletins larges de Météo-France
 Phare de Rochebonne : un phare de Saint-Malo
 Château de Rochebonne : un château situé sur la commune française de Theizé (Rhône) ;
 Château de Rochebonne : un château en ruines situé sur la commune française de Saint-Martin-de-Valamas (Ardèche)
 Charles-François de Chateauneuf de Rochebonne (1671-1740) : un religieux catholique français
 Plateau de Rochebonne : haut-fond du golfe de Gascogne placé en zone Natura 2000.